María Camila Osorio Serrano (ur. 22 grudnia 2001 w Cúcucie) – kolumbijska tenisistka, mistrzyni juniorskiego US Open 2019 w grze pojedynczej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W zawodach cyklu WTA Tour Kolumbijka wygrała jeden turniej w grze pojedynczej – w Bogocie (2021). W swojej karierze wygrała w trzech turniejach singlowych rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA notowana była na 33. miejscu w singlu (4 kwietnia 2022) i na 267. miejscu w deblu (24 października 2022).

W 2019 roku została mistrzynią US Open w grze pojedynczej dziewcząt, zwyciężając w finale z Alexandrą Yepifanovą. 9 września 2019 została liderką rankingu juniorskiego ITF.

Życie prywatne 
Jest wnuczką byłego reprezentanta Kolumbii w piłce nożnej Rolando Serrano.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 3 (1–2)

Wygrane turnieje singlowe rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Kolumbijskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Cúcucie
Urodzeni w 2001
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020